Kopřiva, anche nota con i nomi Koprziva o Koprživa, fu una famiglia di compositori e musicisti cechi attivi nel XVIII secolo nella Boemia settentrionale:
Václav Jan Kopřiva, compositore e organista
Jan Jáchym Kopřiva, compositore, organista e maestro di cappella, figlio di Václav Jan
Karel Blažej Kopřiva, compositore e organista, figlio di Václav Jan

Altre personalità musicali imparentate con i precedenti potrebbero essere:
Antonín Kopřiva
Václav Kopřiva, figlio di Antonín